Poradce může být:

 daňový poradce
 finanční poradce
 hypoteční poradce
 mediální poradce
 člen sboru poradců
 sovětský poradce v československé bezpečnosti

v kultuře
 poradkyně Troi
 Poradce (kniha) – román britského spisovatele Johna McNeila z oblasti bankovního IT
 Poradce (seriál) – britský seriál (1983), na motivy knihy

Související články 
 Poradenství
 Formy poradenské práce
 Rádce

Externí odkazy